Gorman kan syfta på:

Geografi

USA 

 Gorman, Maryland, ort, Garrett County, 
 Gorman, North Carolina, ort, Durham County, 
 Gorman, Texas, ort, Eastland County, 

Robotskapade USAförgreningar